«Bart Gets an „F“» () — первый эпизод второго сезона мультсериала «Симпсоны». Премьера эпизода состоялась 11 октября 1990 года.

Сюжет 
Когда Барт представляет свой доклад про книгу «Остров сокровищ», всему классу становится ясно, что он не читал книгу. Миссис Крабаппл проверяет мальчика, требуя его назвать главного пирата в этой книге, чего он не может этого сделать, в результате чего она заявляет, что его оценки стали неуклонно ухудшаться с начала учебного года и что на следующий день будет тест по Колониальной Америке. Барт, однако, не придает значения миссис Крабаппл тому, о чём она ему говорит. Барт пытается начать подготовку к завтрашнему тесту, но он неоднократно её откладывает вплоть до поздней ночи, после чего засыпает над своими учебниками.

Проснувшись на следующее утро, Барт опасается провала, он обращается к Шерри и Терри за помощью во время поездки на школьном автобусе и они предлагают ему ложные ответы, надеясь, что он провалит тест. Мартин заявил Барту о тех ложных ответах, которые он узнал от Шерри и Терри, поэтому перед самым тестом Барт «чувствует себя плохо» и падает со стула на пол. Он идет к медсестре, которая потом диагностирует ему амонию флебита (потерю зрения) и она отправляет его домой. Дома Барт снова откладывает подготовку к тесту и просит Милхауса скатать ответы для завтрашнего теста. На следующий день, Барт проходит тест, но миссис Крабаппл после проверки заявляет ему, что это хуже, чем работа Милхауса. Гомер и Мардж беседуют с миссис Крабаппл и школьным психологом, который считает Барта неполноценным ребёнком и предлагает мальчику остаться на второй год в четвёртом классе, если он не справится. Барт категорически против этой идеи и заявляет, что он будет учиться лучше. Гомер заверяет ему, что возможно придется остаться на второй год в четвёртом классе в качестве предупреждения.

Когда Барт стал беспокоиться, что его могут оставить на второй год, он просит помочь в подготовке местного гения — Мартина Принса, а взамен научить его находить общий язык со сверстниками. Но Мартина так затягивает весёлая жизнь, что об обещании Барту он забывает. Он решает сделать всё самостоятельно. Так и не успев толком прочесть учебник, Барт просит Бога дать ему ещё один день на подготовку.

Утром свершилось чудо: в Спрингфилде выпал первый снег, веселится весь город. Барту тоже хочется поиграть вместе с друзьями, но Лиза напоминает ему о молитве. Барт через силу заставляет себя учиться, в конце концов, засыпает за книгой.

Наступил день теста. Барт сдаёт контрольную миссис Крабаппл последним, и просит её сразу же проверить его работу. Результат — снова двойка (хоть и с плюсом). В слезах Барт говорит: «Теперь, я понимаю что чувствовал Джордж Вашингтон после поражения от французов!». Учительница поражена знаниями Барта и завышает ему оценку на балл. Барт счастлив, он целует мисс Краббапл и убегает из школы, но осознав, что поцеловал учительницу, начинает плеваться от отвращения.

«Успех» Барта был приклеен Гомером на холодильник, рядом с другими достижениями семьи Симпсонов. В конце серии Барт оригинально благодарит Бога за помощь.

Культурные отсылки 
 Барт пытается рассказать классу о романе «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, а Мартин Принц рассказывает о повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
 Момент, когда жители Спрингфилда собираются в хоровод — отсылка к истории о Гринче, похитившем Рождество.

Ссылки 

Рисованные мультфильмы США 1990 года